Música
 Octava (música), interval del so en música
Clau d'octava
Poesia
 Octava en mètrica poètica:
Octava reial
Octava italiana
Octava toscana
Octava rima
Octava lírica
Octava romàntica
Religió
 Octava (religió), període de vuit dies de celebracions